Hauron bezeichnet:

 Horon (Gott), eine kanaanäische Gottheit
 Hauron Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

Hauron ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Ducos du Hauron (1837–1920), französischer Fotograf